

Personnalités 

 Brenda Shanahan, femme politique canadienne, députée ;
 Brendan Shanahan (né en 1969), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Dan Shanahan (né en 1977), joueur irlandais de hurling ;
 Kyle Shanahan (né en 1979), entraîneur de football américain ;
 Mike Shanahan (né en 1952), entraîneur de football américain ;
 Patrick M. Shanahan (né en 1962), homme politique américain, secrétaire adjoint de la Défense des États-Unis.